Василий Губанов:
 Губанов, Василий Николаевич (1887—1918) — активный участник борьбы за установление Советской власти в Воронеже.
 Губанов, Василий Герасимович (1869—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва. Примечания